Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2021 de l'Open d'Australie qui est disputé du 8 février au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
À cause des restrictions sanitaires en Australie durant la pandémie de Covid-19, le tournoi est repoussé de trois semaines et les joueurs ont dû respecter une quarantaine avant de pouvoir participer au tournoi.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, des Américains John Isner et Steve Johnson, de l'Argentin Federico Delbonis, du Britannique Kyle Edmund, du Chilien Cristian Garín, des Espagnols Alejandro Davidovich Fokina et Fernando Verdasco, des Français Richard Gasquet, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga, du Portugais João Sousa et du Suisse Roger Federer.

Ils sont respectivement remplacés par Yasutaka Uchiyama, Hugo Dellien, Mikael Torpegaard, Alexandre Müller, Ilya Ivashka, Taro Daniel, Damir Džumhur, James Duckworth, Robin Haase, Kamil Majchrzak, Andreas Seppi, Cedrik-Marcel Stebe et Pedro Sousa.

Pendant le tournoi 
Après plusieurs cas positifs de covid-19, l'État de Victoria décrète un confinement de 5 jours à partir du vendredi 12 février à 23 h 59. Les spectateurs du match entre Novak Djokovic et Taylor Fritz ont dû quitter le stade en plein match pour respecter cette mesure.

Novak Djokovic remporte sa  victoire en Grand Chelem en battant en huitièmes de finale Milos Raonic.

Le Russe Aslan Karatsev,  mondial, issu des qualifications, atteint les demi-finales après avoir battu notamment le  mondial Diego Schwartzman, Félix Auger-Aliassime, alors qu'il avait perdu les deux premiers sets, et Grigor Dimitrov. Il devient le premier joueur de l'ère Open à atteindre les demi-finales pour sa première participation dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem.

Alors qu'il tentait de remporter un  titre record en Grand Chelem, Rafael Nadal est éliminé en quart de finale par Stéfanos Tsitsipás en 5 sets, après avoir pourtant remporté les deux premières manches.

Lauréat 
Le double tenant du titre Novak Djokovic conserve son titre en s'imposant en finale face au Russe Daniil Medvedev. Il s'agit de son  titre en Grand Chelem, le  à Melbourne, et soulève ainsi le  trophée de sa carrière sur le circuit ATP.

Primes et points 

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 25 points ATP sur leur résultat final.

Parcours 

Note : en raison de la pause du circuit ATP causée par la pandémie de Covid-19, les joueurs ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2020.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2021
Tennis en Australie en 2021
Open Australie Simple messieurs
Tennis en février 2021